Adlington (Cheshire)
 Adlington (Lancashire)
 Rebecca Adlington, een Britse zwemster